Terjung ist der Familienname folgender Personen:

 Knut Terjung (* 1940), deutscher Journalist
 Marc Terjung (* 1966), deutscher Drehbuchautor
 Micha Terjung (* 1949), deutsche Filmproduzentin und -regisseurin